Der Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki wurde am 25. und 26. Juli 1952 ausgetragen. 28 Athleten nahmen teil, von denen 21 den Wettkampf beendeten. Für den olympischen Wettkampf wurde eine neue 1952 entwickelte Punktetabelle eingesetzt.

Die US-Mannschaft konnte einen Dreifacherfolg ihrer Athleten feiern. Bob Mathias wiederholte seinen Olympiasieg von 1948. Er gewann vor Milt Campbell und Floyd Simmons.

Aus Deutschland nahmen Josef Hipp und Friedel Schirmer teil. Hipp wurde in der Endabrechnung Fünfter, Schirmer erreichte Platz acht. Die Schweiz wurde durch Max Wehrli vertreten, der Platz 18 erreichte. Österreichische Zehnkämpfer nahmen nicht teil.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der US-amerikanische Olympiasieger Bob Mathias verbesserte den bestehenden Weltrekord und damit auch olympischen Rekord auf 7887 Punkte nach der neuen damals aktuellen Wertung von 1952 (7580 Punkte nach der Wertung von 1985). Der neue Weltrekord ist von der reinen Punktzahl her zwar niedriger als der vorherige Weltrekord, dies liegt allerdings in der neu eingeführten Wertung begründet, nach welcher der vorherige Weltrekord eine geringere Punktzahl hätte als nach dem vorher geltenden Wertungssystem.

Durchführung des Wettbewerbs 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt. Gewertet wurde nach der neuen Punktetabelle von 1952.

Zeitplan des Wettbewerbs 
25. Juli:
10:00 Uhr: 100 m
11:00 Uhr: Weitsprung
15:00 Uhr: Kugelstoßen
16:30 Uhr: Hochsprung
18:30 Uhr: 400 m

26. Juli:
10:00 Uhr: 110 m Hürden
10:50 Uhr: Diskuswurf
14:00 Uhr: Stabhochsprung
16:30 Uhr: Speerwurf
18:30 Uhr: 1500 m

Teilnehmer 
28 Athleten aus 16 Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil:

Disziplinen

100-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in neun Läufen durchgeführt.
Milt Campbell (USA) lief mit 10,7 s die bislang schnellste in einem olympischen Zehnkampf gelaufene Zeit über 100 Meter.

Weitsprung

Kugelstoßen 
Der Australier Pat Leane, der Grieche Fotios Kosmas und der Sowjetrusse Pjotr Koschewnikow traten zur dritten Disziplin, dem Kugelstoßen, nicht an.

Hochsprung

400-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in acht Läufen durchgeführt.
Der Chilene Carlos Vera trat zu dieser fünften Disziplin nicht mehr an.

110-Meter-Hürdenlauf 
Die Disziplin wurde in acht Läufen durchgeführt.
Der Franzose Georges Breitman trat zu dieser sechsten Disziplin nicht mehr an.
Milt Campbell lief mit 14,5 s die bislang schnellste in einem olympischen Zehnkampf gelaufene Zeit über 110 Meter Hürden.

Diskuswurf 
Der Franzose Ignace Heinrich trat zur siebten Disziplin, dem Diskuswurf, nicht mehr an.
Mit 46,98 m erzielte Bob Mathias die größte Weite eines olympischen Diskuswurfwettbewerbs im Zehnkampf.

Stabhochsprung 
Mit 4,20 m erzielte der Finne Eeles Landström die größte Höhe im Stabhochsprung, die im Rahmen eines olympischen Zehnkampfes übersprungen wurde.

Speerwurf

1500-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in vier Läufen durchgeführt.
Der Finne Erkki Hautamäki trat zu dieser letzten Disziplin nicht an.
Dem Finnen Olli Reikko gelang mit 4:28,0 min die bisher schnellste in einem olympischen Zehnkampf gelaufene Zeit über 1500 Meter.

Endergebnis 

Datum: 25./26. Juli 1952

Mit Bob Mathias gewann der Favorit den Zehnkampf. Von der dritten Übung an, dem Kugelstoßen, übernahm er die Führung und gab sie nicht mehr ab. Auch die beiden anderen US-Amerikaner Milton Campbell und Floyd Simmons lagen von da an auf den Plätzen zwei und drei. An dieser Reihenfolge änderte sich bis zum Ende nichts mehr. Nach fünf Disziplinen hatte Mathias bereits 4367 Punkte eingesammelt und mit seinen hervorragenden Leistungen den Grundstein nicht nur für einen erneuten Olympiasieg, sondern auch für einen neuen Weltrekord gelegt, der die bis dahin bestehende Bestmarke bei Weitem übertraf.

Bob Mathias war der erste Zehnkämpfer, der seinen Olympiasieg wiederholen konnte.

Zur besseren Einordnung der Leistung sind neben den offiziellen Punkten nach der Wertungstabelle von 1952 die nach dem heutigen Wertungssystem von 1985 umgerechneten Punktzahlen mit angegeben. Nach dieser heute gültigen Tabelle hätte es auf einigen Plätzen eine andere Reihenfolge ergeben. Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten. Am auffälligsten wird das im Stabhochsprung, bei dem damals mit ganz anderen Stäben gesprungen wurde als heute.

Rezeption 
1954 entstand der US-Film The Bob Mathias Story unter der Regie von Francis D. Lyon. Der für 180.000 US$ hergestellte Film erzählt die Geschichte des Olympiasiegers, wobei Archivaufnahmen seiner Siege von 1948 und 1952 eingearbeitet wurden. Bob Mathias spielte sich in dem Film selber.

Videolinks 
 Helsinki 1952 | BOB MATHIAS | Decathlon | Athletics | Olympic Summer Games, youtube.com, abgerufen am 8. August 2021
 1952 Summer Olympic Games in Helsinki, Finland - CharlieDeanArchives / Archival Footage, Bereich: 7:38 min bis 9:49 min, youtube.com, abgerufen am 8. August 2021
 1952 Olympic Decathlon Champion Bob Mathias, youtube.com, abgerufen am 8. August 2021
 Robert Mathias Becomes First To Retain Decathlon Gold - Helsinki 1952 Olympics, youtube.com, abgerufen am 28. September 2017

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 2: 1948–1968, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 1. Auflage 1969, S. 98f

Weblinks 
 Athletics at the 1952 Helsinki Summer Games: Men's decathlon, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 18. August 2017
 Helsinki 1952 Athletics, decathlon men, Seite des IOC, olympics.com, abgerufen am 8. August 2021
 Olympedia, 1952 Summer Olympics, Athletics Decathlon, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 8. August 2021
 Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, S. 326 bis 331, digital.la84.org, englisch (PDF; 31.668 KB), abgerufen am 8. August 2021
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 8. August 2021
 ZEHNKAMPF. Tarzan gesucht, Der Spiegel 31/52, Spiegel Online 30. Juli 1952, auf spiegel.de, abgerufen am 24. September 2017

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1952